Бобров, Иван:
 Бобров, Иван Васильевич (1904—1952) — советский киноактёр, спортсмен.
 Бобров, Иван Владимирович (1904—1966) — советский учёный в области горного дела.
 
 Бобров, Иван Яковлевич (1907—1943) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.